Liceo classico Galileo Galilei – scuola di Pisa
Liceo classico statale Galileo – scuola di Firenze
 Liceo scientifico Galileo Galilei – scuola di Potenza
 Liceo scientifico statale Galileo Galilei – scuola di Macerata